Джеръм може да се отнася за:
 Хора
 Джеръм К. Джеръм (1859-1927), британски писател
 Градове в САЩ
 Джеръм (Айдахо)
 Джеръм (Аризона)
 Джеръм (окръг), окръг в Айдахо, САЩ